Lockport (Illinois)
Lockport (Luisiana)
Lockport (Nova Iorque)

Desambiguação